L'édition  2019 du tournoi de tennis de Nanchang se déroule du 9 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Rebecca Peterson remporte le tournoi en simple, Wang Xinyu et Zhu Lin celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Hongroise Tímea Babos, de l'Allemande Mona Barthel, de la Roumaine Irina-Camelia Begu, de la Canadienne Eugenie Bouchard, de la Tchèque Marie Bouzková, de la Serbe Ivana Jorović, de la Russe Svetlana Kuznetsova et de la Slovaque Viktória Kužmová. Elles sont respectivement remplacées par Dalila Jakupović, Samantha Stosur, Sara Errani, Nina Stojanović, Wang Xinyu, Lara Arruabarrena, Peng Shuai et Ankita Raina.

Lauréates 
En simple, la Suédoise et tête de série  Rebecca Peterson remporte son premier titre WTA en battante la Kazakhe et tête de série  Elena Rybakina. Il s'agit de la première fois depuis 3 ans qu'une joueuse non-Chinoise remporte le tournoi.

En double, Wang Xinyu et Zhu Lin remportent leur premier titre en collaboration en s'imposant face aux têtes de série  Peng Shuai et Zhang Shuai. Il s'agit de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nanchang
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
Nanchang
Tennis en Chine en 2019
Tennis en juillet 2019